Schulfamilie ist

 der Name einer Interessenvertretung an Schulen, insbesondere in Bayern, siehe Schulfamilie (Bayern)
 der Name einer seit 1952 im Manz-Verlag in München monatlich erscheinenden Zeitschrift
 die Bezeichnung für Fördervereine und Schulvereine, die einer bestimmten Schule zugeordnet sind (besonders in Baden-Württemberg)
 ein europäisches Schüleraustausch-Programm und Schulentwicklungs-Projekt, siehe Europäische Schulfamilie